Sunny Slope Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sunny Slope Township (North Dakota)
 Sunny Slope Township (Oklahoma)